ringvaart (polder), een kanaal dat in de rondte loopt, in het algemeen rond een polder
Ringvaart (Brugge), het gedeelte van het kanaal Gent-Brugge-Oostende dat in Brugge rond het stadscentrum loopt.
Ringvaart (Gent)
Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder
Ringvaart (Watergraafsmeer), een water in Amsterdam-Oost

Zie ook 
Ringvaart Regatta, een roeiwedstrijd